Deiters är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Franz-Josef Deiters (född 1964), tysk litteraturvetare
 Hermann Deiters (1833–1907), tysk musikvetare
 Otto Deiters (1834–1863), tysk anatom

Tyska efternamn